Het ATP-toernooi van Kitzbühel 1996 (met de officiële naam Generali Open) vond plaats van 22 tot en met 28 juli. Er werd gespeeld op de gravelbanen van de Kitzbüheler Tennis Club in de Oostenrijkse plaats Kitzbühel.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Kitzbühel
ATP-toernooi van Kitzbühel